Girardville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Girardville (kommun), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean,

USA 

 Girardville (ort), Pennsylvania, Schuylkill County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar